Samsung SCH-X850 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-E370
 Samsung SCH-E350
 Samsung SCH-E380
 Samsung SGH-Z100
 Samsung SGH-E500

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-X850 

X